In 1975/76 werd het 27ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. Dynamo Dresden werd kampioen. De competitie duurde van 23 augustus 1975 tot 15 mei 1976. 

Door de degradatie van Hansa Rostock en Vorwärts Stralsund was het noorden van het land voor het eerst sinds 1957 niet vertegenwoordigd in de Oberliga. Met Energie Cottbus keerde dan weer een vertegenwoordiger van het district Cottbus terug.

Seizoensverloop

Dynamo Dresden won na twee derde plaatsen op rij zijn vierde landstitel. De club was nog dominanter dan in 1973 en behaalde 43 punten (één meer dan in 1973) en scoorde 70 keer (negen meer dan in 1973). Op de 24ste speeldag verzekerde de club zich van de landstitel na een 4:0 zege op de vicekampioen van het voorgaande seizoen, CZ Jena. BFC Dynamo werd tweede en zo eindigde voor het eerst sinds drie jaar een club buiten Dresden, Jena of Magdeburg in de top drie. Magdeburg, de kampioen van de voorbije twee seizoenen, eindigde op de derde plaats. 

Net zoals de titelstrijd werd ook de degradatiestrijd relatief vroeg beëindigd. Net zoals twee jaar eerder kreeg Energie Cottbus ook nu geen voet aan de grond in de Oberliga. Ook voor de andere promovendus Chemie Leipzig stond de degradatie vroegtijdig vast. Voor FC Vorwärts was de twaalfde plaats de slechtste notering sinds de herintrede in de Oberliga in 1954. Ook voor Jena verliep het seizoen ontgoochelen met een vijfde plaats, de slechtste sinds 1967. 

Er kwamen 2.283.200 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden, wat neerkomt op 12.545 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 575 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,15 per wedstrijd. De grootste overwinningen waren BFC Dynamo-Vorwärts Frankfurt (7:1), Vorwärts Frankfurt-Rot Weiß Erfurt (1:7) en Stahl Riesa-Chemie Leipzig (7:1). In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Dynamo Dresden
Bijgaand een overzicht van de spelers van Dynamo Dresden, die in het seizoen 1975/76 onder leiding van trainer-coach Walter Fritzsch voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden.

Voetballer van het jaar
Jürgen Croy van Sachsenring Zwickau werd verkozen tot voetballer van het jaar.  De doelman won de prijs voor de tweede keer en eindigde de voorbije zes jaar vijf keer in de top drie. Hans-Jürgen Dörner van Dynamo Dresden werd tweede en Konrad Weise van Carl Zeiss Jena werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I 

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
FDGB-Pokal 1975/76
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1975
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1976

Externe link
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1975/76